Монроу Сити има више значења:
 Монроу Сити (Индијана)
 Монроу Сити (Мисури)